Stalden steht für:
 einen Abhang bzw. eine steile Straße

Orte:
 Stalden VS, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz
 Stalden im Emmental, ehemalige Gemeinde und heute Teil von Konolfingen, Kanton Bern, Schweiz
 Stalden (Sarnen), Ortsteil von Sarnen im Kanton Obwalden, Schweiz
 Stalden (Muotathal), Ortsteil von Muotathal im Kanton Schwyz, Schweiz
 Stalden (Visperterminen), Ortsteil von Visperterminen im Kanton Wallis, Schweiz
 Stalden (Matt), Ortsteil der Gemeinde Matt GL im Kanton Glarus, Schweiz
 Stalden (Gemeinde Lustenau), Ortsteil der österreichischen Gemeinde Lustenau